Сан Хуан дел Љано има више значења:

 Сан Хуан дел Љано (Сиудад дел Маиз), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Хуан дел Љано (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику